Николай Николаевич Красильников (22 января 1927, Иркутск — 6 февраля 2020) — российский учёный, доктор технических наук, специалист в области зрения человека, обработки изображений и телевидения. Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1992).

Биография 
 В 1950 году окончил Ленинградский Политехнический институт.
 В 1950—1954 годах — инженер Всесоюзного научно-исследовательского института телевидения.
 В 1952 году защитил диссертацию кандидата технических наук.
 В 1954—1957 годах доцент кафедры Радиопередающих устройств Ленинградского института авиационного приборостроения.
 В 1957—1994 годах заведующий кафедрой радиопередающих и телевизионных систем ЛИАП-ГААП (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения — ГУАП), затем профессор этой кафедры до 2006 года.
 В 1963 году защитил диссертацию доктора технических наук.
 В 1965 году присвоено звание профессора.
 C 2006 года профессор кафедры информационно-сетевых технологий ГУАП.

Награды 
 Премия Правительства РФ в области образования (2009)
 Медаль «За оборону Ленинграда» и многие другие

Научная деятельность 
Основатель научной школы по цифровому телевидению и обработке изображений в ЛИАП-ГУАП. Разработал обобщенную функциональную модель зрения и статистическую теорию передачи изображений. О разработанной совместно с НИИ телевидения системе цифрового телевидения снят фильм «Пароль во вселенную» (Ленфильм, 1978, реж. М. Клигман).

Книги 
 Красильников Н. Н. Помехоустойчивость телевизионных устройств. М.: Госэнергоиздат, 1961. 268 с.
 Красильников Н. Н. Статистическая теория передачи изображений. М.: Связь, 1976. 184 с.
 Красильников Н. Н. Теория передачи и восприятия изображений. М.: Радио и связь, 1986. 246 с.
 
 
  (рецензия)

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью
 Профиль на elibrary.ru

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения
Похороненные на Волковском православном кладбище